Па́вел Андре́евич Шува́лов:
 Шувалов, Павел Андреевич (1776—1823) — генерал-лейтенант, генерал-адъютант.
 Шувалов, Павел Андреевич (1830—1908) — генерал от инфантерии.